een vereniging of samenwerking van twee of meer personen, groeperingen, instellingen en dergelijke
 Verbond, een syntaxonomische rang in de vegetatiekunde
 Verbondsleer, in de theologie: een verzameling wederzijdse afspraken tussen God en de mens